Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Robin White che ha battuto in finale Anne Minter 6–7, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Mareen Louie (semifinali)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Camille Benjamin (semifinali)
 Ann Henricksson (primo turno)

 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Beth Herr (secondo turno)
 Anne Minter (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Pennsylvania 1985